Тлокве (Tlokwe) — местный муниципалитет в районе Кеннет Каунда Северо-Западной провинции (ЮАР). Административный центр — Почефструм.

Местные муниципалитеты ЮАР
Северо-Западная провинция